Театральна вулиця — вулиця в місті Добропілля, Донецької області.

Історія 
Збудована в 1950-70 роках. Вулиця починається біля Палацу культури шахти «Добропільська», який добропільці в 50-х роки називали театром за його величний фасад з колонами. У кінці вулиці знаходиться будинок Добропільської міської ради.

Установи та заклади 
 Палацу культури шахти «Добропільська».
 Добропільська міська рада.

Примітки

Джерела 
 

Добропілля
Вулиці Добропілля